

Carriera
Ha giocato nella prima divisione indiana.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Palmarès

Competizioni nazionali
 
Atlético de Kolkata: 2016

Mohun Bagan:2019-2020

Note

Collegamenti esterni 
 Debjit Majumder su Transfermarkt
 Debjit Majumder su Soccerway